Партиза́нская у́лица (название утверждено 11 августа 1962 года) — улица в Москве, на территории района Кунцево Западного административного округа. Нумерация домов начинается от улицы Ивана Франко.

Расположение 
Проходит между улицами Ивана Франко и Академика Павлова. Пересекает Молодогвардейскую и Ярцевскую улицы; справа примыкает Кунцевская улица.

Происхождение названия 
Улица была застроена в составе города Кунцево и тогда называлась улица Зои Космодемьянской в честь партизанки (члена диверсионной группы), погибшей в немецком плену в 1941 году .

После включения в 1960 году города Кунцево в состав Москвы возникла одноимённость с улицей Зои и Александра Космодемьянских на севере Москвы, в связи с чем 11 августа 1962 года улица была переименована в честь советских партизан — участников Великой Отечественной войны.

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 11 — Средняя школа № 749
 № 19 — Кунцевский военкомат
 № 21 — Пенсионный фонд РФ отделение по ЗАО г. Москвы
 № 23 — Дом культуры «Зодчие»
 № 39 — Средняя школа № 389
 № 41 — Кунцевский центр В. И. Дикуля
 № 45 — Средняя школа № 260

По чётной стороне:
 № 18 — АТС 417 в коде 495 ЦУС «Тушинский-3»
 № 30 корп. 2, стр. 1 — Средняя школа № 60 с гимназическими классами им. В. С. Опариной
 № 30 корп. 2, стр. 2 — Средняя школа № 64

Транспорт

Ближайшая станция метро 
 Молодёжная

Железнодорожный транспорт 
 Платформа «Рабочий Посёлок» Смоленского направления Московской железной дороги — недалеко от начала улицы

Наземный транспорт 
По улице проходят маршруты автобусов:
 № 58 (Метро «Молодёжная» — Улица Косыгина)
 № 73 (Метро «Молодёжная» — Метро «Филёвский парк»)
 № 127 (Рублёво — Полоцкая улица)
 № 757 (Метро «Молодёжная» — Платформа Рабочий Посёлок)
 № 794 (Метро «Молодёжная» — Автоцентр «Кунцево»)
 № 135 (Улица Академика Павлова — Метро «Пионерская»)

Примечания

Ссылки